Wiesław Babik (ur. 1976) – polski biolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Wiesław Babik (ur. 1956) – polski bibliotekoznawca, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przypisy